Dopasowanie sekwencji
 Koalicja Pracy